Zseni, géniusz, kiemelkedően kreatív és innovatív tudós, művész, gondolkodó, korát meghatározó személy
Zseni, keresztnév